Plaats in Indonesië
 Lambangsari (Bojonegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Lambangsari (Tambun Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java